ХК может означать:

 Хоккейный клуб.
 Холдинговая компания
 Хлорат калия
 Хабаровский край